Евге́ний Луце́нко:
 Луценко, Евгений Валентинович (род. 1980) — украинский футболист.
 Луценко, Евгений Григорьевич (род. 1953) — российский политик, товаровед и юрист.
 Луценко, Евгений Олегович (род. 1987) — российский футболист.